Автомагистраль D10 () (до 31.12.2015 Скоростная дорога R10 ()) — чешская автомагистраль, соединяющая Прагу с городами Млада Болеслав, Турнов и Либерец (с последним через дорогу ). Часть европейского маршрута .

История 
Дорога появилась в планах в 1963 году. Строительство дороги началось в 1970 году и к 1981 году был полностью готов участок между городами Прага и Млада Болеслав. В 1992 году был открыт последний участок около . Тогда же было решено, что строительство автомагистрали от Турнова к польской границе нецелесообразно.

В 1999—2007 гг. была проведена полная реконструкция дороги. В частности был перестроен перекресток с дорогой  (до 31.12.2015 — часть скоростной дороги ) у Турнова. В 2011 году, дорога была соединена с Высочанской радиальной дорогой.

С 1 января 2016 года скоростная дорога  стала автомагистралью .

Маршрут

Примечания 

Автомагистрали Чехии